Архиепархия Дублина () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Дублине — столице Ирландии. Архиепархия Дублина включает в себя всё графство Дублин, большую часть графства Уиклоу, значительную часть графства Килдэр, а также малые части графств Карлоу, Уэксфорд и Лиишь. Она простирается на восточное побережье на, примерно, около ста километров и около семидесяти километров внутрь страны. В митрополию Дублина входят епархии Килдэра и Лейхлина, Оссори и Фернса. 

Резиденцией архиепископа является город Дублин, где находится Про-кафедральный собор архиепархии Дублина — церковь святой Марии.

Территория архиепархии охватывает 3184 квадратных километра и разделена на 200 приходов, объединенных в 16 деканатов: Блессингтон, Брей, Калленсвуд, Доннибрук, Дун-Лэаре, Северный Фингал, Юго-Восточный Фингал, Юго-Западный Фингал, Финглас, Хауф, Мейнут, Центральный Дублин (Север), Центральный Дублин (Юг), Южный Дублин, Талла и Уиклоу.

История

Ординарии архиепархии 
 Дэниел Мюррей — (11 мая 1823 — 26 февраля 1852, до смерти);
 кардинал Пол Каллен — (3 мая 1852 — 24 октября 1878, до смерти);
 кардинал Эдуард Маккейб — (4 апреля 1879 — 11 февраля 1885, до смерти);
 Уильям Уолш — (3 июля 1885 — 9 апреля 1921, до смерти);
 Эдвард Джозеф Бирн — (28 августа 1921 — 9 февраля 1940, до смерти);
 Джон Чарльз Маккуэйд, C.S.Sp. — (6 ноября 1940 — 29 декабря 1971, в отставке);
 Дермот Райан — (29 декабря 1971 — 1 сентября 1984 — назначен про-префектом Конгрегации евангелизации народов);
 Кевин Макнамара — (15 ноября 1984 — 8 апреля 1987, до смерти);
 кардинал Десмонд Коннел — (21 января 1988 — 26 апреля 2004, в отставке);
 Диармайд Мартин — (26 апреля 2004 — 29 декабря 2020);
 Дермот Пий Фаррелл — (29 декабря 2020 — по настоящее время).

Источники 
 John D'Alton, Memoirs of the archbishops of Dublin , Dublin 1838
 C. Mooney, v. Dublin, in Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques , vol. XIV, Parigi 1960, coll. 830-936
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, vol. I, pp. 218–219; vol. II, p. 73
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 228–229; vol. 2 , pp. XXIII, 146; vol. 3 , p. 188; vol. 4 , p. 177; vol. 5, pp. 188–189; vol. 6, pp. 201–202
 Henry Cotton, The Succession of the Prelates and Members of the Cathedral Bodies of Ireland. Fasti ecclesiae Hiberniae, Vol. 2, The Province of Leinster, Dublin, Hodges and Smith 1848, pp. 1–19

Ссылки 
 Официальный сайт 

Д
Религия в Дублине